Penninger steht für:

 Josef Penninger (* 1964), österreichischer Genetiker
 (48801) Penninger, Asteroid des Hauptgürtels

Unternehmen:
 Alte Hausbrennerei Penninger, eine Brennerei in Hauzenberg (Niederbayern)